Il doppio del Tashkent Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Eléni Daniilídou e Vitalija D'jačenko erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipato insieme a questa edizione del torneo. La Daniilidou in coppia con Eva Birnerová è stata sconfitta al primo turno dalle sorelle Kichenok. La Diatchenko in coppia con Akgul Amanmuradova è stata eliminata in semifinale da Paula Kania e Polina Pekhova.

La coppia Kania-Pekhova ha poi superato in finale Anna Čakvetadze e Vesna Dolonc che si sono ritirate dopo aver perso il primo set per 6-2.

Teste di serie

  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (semifinale)
  Nina Bratčikova /  Aleksandra Panova (primo turno)

  Eva Birnerová /  Eléni Daniilídou (primo turno)
  Alizé Cornet /  Alla Kudrjavceva (primo turno)

Wildcard

  Nigina Abduraimova  /  Ksenija Lykina (primo turno)

 Dar'ja Gavrilova  /  Sabina Sharipova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2012
WTA Tour 2012